Николай Кульчинский:
 Кульчинский, Николай Владимирович — кавалер креста Ивана Мазепы.
 Кульчинский, Николай Георгиевич — народный депутат Верховной рады Украины III созыва.